Johann Lutter ist der Name folgender Personen:

* Johann Lutter von Kobern († 1536), deutscher Vogt und Raubritter
 Johann Balthasar Lutter (1698–1757), deutscher Musiker und Kapellmeister, siehe Balthasar Lutter
 Johann Christoph Lutter (18./19. Jh.), deutscher Kaufmann und Gastronom, siehe Lutter & Wegner